Ishimatsu ist der Familienname folgender Personen:

 Guts Ishimatsu (* 1949), japanischer Boxer
 Hajime Ishimatsu, japanischer Jazzmusiker
 Haley Ishimatsu (* 1992), US-amerikanische Wasserspringerin